Искра — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области России. Входит в состав Ленинского сельсовета.

География 
Посёлок находится в восточной части Тамбовской области, в лесостепной зоне, в пределах Окско-Донской равнины, к востоку от автодороги , на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к северу от города Кирсанова, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 66,7 %, женщины — соответственно 33,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % из 12 чел.

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района